Enzo Couacaud e Manuel Guinard erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare.

In finale Sadio Doumbia e Fabien Reboul hanno sconfitto Matteo Arnaldi e Luciano Darderi con il punteggio di 5-7, 6-4, [10-7].

Teste di serie 

  Sadio Doumbia /  Fabien Reboul (campioni)
  Andrej Martin /  Tristan-Samuel Weissborn (quarti di finale)

  Luca Margaroli /  Gonçalo Oliveira (primo turno) 
  Eduard Esteve Lobato /  David Vega Hernández (quarti di finale)

Wildcard 

  Oriol Roca Batalla /  Pol Toledo Bague (primo turno)

  Gonzalo Achondo /  Nikolás Sánchez Izquierdo (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Gran Canaria Challenger 2022